Moët steht für: 
 Die französische Kellerei Moët & Chandon

Moët ist der Familienname von:
 Claude Moët (1683–1760), Winzer und Gründer der Kellerei Moët & Chandon